Steuerhinterziehung steht für:
 Verstoß gegen Steuergesetze, siehe Steuerdelikt
 Steuerhinterziehung (Deutschland), Straftat nach deutschem Recht
 Steuerhinterziehung (Schweiz), Straftat nach dem Schweizer Strafrecht

Siehe auch:
 Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
 Abgabenhinterziehung
 Steuerbetrug